

Architettura 
 Castello di Oron – castello situato nel comune svizzero di Oron

Geografia

Francia 
 Oron – comune nel dipartimento della Mosella (Grand Est)

Nigeria 
 Oron – area di governo locale (Akwa Ibom)

Svizzera 
 Distretto di Oron – ex distretto (Canton Vaud)
 Oron – comune nel distretto di Lavaux-Oron (Canton Vaud)
 Oron-la-Ville – ex comune ora frazione di Oron, comune nel distretto di Lavaux-Oron (Canton Vaud)
 Oron-le-Châtel – ex comune ora frazione di Oron, comune nel distretto di Lavaux-Oron (Canton Vaud)